El Bosc Comunal d'Estagell (en francès, oficialment, Forêt Communale d'Estagel) és un bosc de domini públic del terme comunal d'Estagell, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

El bosc, que ocupa 0,37 hectàrees, està situat en el vessant occidental del Mont d'Estagell, a l'esquerra de l'Aglí, al nord i nord-est de la carretera D - 117 i al sud-est de la carretera D - 611.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna d'Estagell. Dins de lOffice National des Forêts té l'identificador F16304B.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc comunal
 Una altra pàgina web, amb mapa esquemàtic del bosc

Boscs del Rosselló
Estagell